Freguesia, nome dato alle unità amministrative secondarie del Portogallo e, in passato, del Brasile.
 Freguesia, quartiere della Zona Nord della città di Rio de Janeiro in Brasile situato nell'Ilha do Governador.
 Freguesia, quartiere della Zona Ovest della città di Rio de Janeiro in Brasile nei pressi del quartiere di Jacarepaguá.